Das Benson & Hedges Irish Masters 1983 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 1982/83. Es wurde vom 22. bis zum 27. März 1983 im Goffs im irischen Dorf Kill im County Kildare ausgetragen. Sieger wurde der Engländer Steve Davis, der im Finale Ray Reardon mit 9:2 besiegte. Davis spielte mit einem 133er-Break auch zum zweiten Mal in Folge das höchste Break der Turniergeschichte.

Preisgeld 
Zum wiederholten Male wurde das Turnier von der Zigarettenmarke Benson & Hedges gesponsert. Im Vergleich zum Vorjahr nahm das Preisgeld um etwa ein Drittel auf 30.260 £ zu, wovon wiederum etwa ein Drittel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Nachdem in den Vorjahren die Teilnehmerzahl stetig erhöht wurde, blieb sie in diesem Jahr gleich. Die Erstrunden- und Viertelfinalpartien wurden im Modus Best of 9 Frames gespielt, während das Halbfinale im Modus Best of 11 Frames und das Finale im Modus Best of 17 Frames gespielt wurden. Des Weiteren nahm mit Pascal Burke wieder ein irischer und mit Eddie Charlton erstmals ein australischer Spieler am Turnier teil.

Finale 
Vorjahresfinalist Steve Davis hatte im Halbfinale mit Terry Griffiths den Sieger der letzten drei Ausgaben besiegt. Im Finale traf er auf Ray Reardon, der bereits 1979 und 1981 im Finale stand und beide Male verloren hatte.

Davis startete mit einem 55er-Break ins Match und ging mit 2:0 in Führung, ehe sein Gegner auf 2:1 verkürzte. Doch Davis gelang es, ohne jeglichen Framegewinn seitens Reardon seine Führung anschließend auf 8:1 auszubauen, bis Reardon mit einem 79er-Break den direkten Durchmarsch verhinderte. Den nächsten Frame gewann jedoch Davis mit 63:28, sodass er neben Frame auch Match und Turnier gewann.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten zwei Spieler jeweils ein Century Break.
  Steve Davis: 133
  Eddie Charlton: 129

Einzelnachweise 

1983
Snookerveranstaltung 1983
Billardturnier in Kill (County Kildare)